Fontana pode ser:

Lugares

Brasil
 Morro Fontana - bairro da cidade de Santos, São Paulo

Cabo Verde
Fontana (Cabo Verde) - povoado na ilha do Sal

Estados Unidos
Fontana (Califórnia)
Fontana (Kansas)
Fontana Village (Carolina do Sul)
Fontana-on-Geneva Lake - uma vila do estado de Wisconsin

Malta
Fontana (Malta) - cidade na ilha da Gozo

Suíça
Fontana (Graubünden) - povoado em Tarasp, no cantão de Graubünden
Fontana (Airolo) - povoado em Airolo, no cantão de Ticino
Fontana (Biasca) - povoado em Biasca, no cantão de Ticino
Fontana (Meride) - povoado em Meride, no cantão de Ticino
Fontana (Cavergno) - povoado em Cavergno, no cantão de Ticino

Pessoas
Domenico Fontana - arquiteto italiano
Felice Fontana - naturalista italiano
José de Anchieta Fontana -  futebolista brasileiro
Julian Fontana - pianista, compositor e autor polonês, amigo próximo de Fréderic Chopin
Lavinia Fontana - pintora italiana
Lucio Fontana - pintor e escultor italiano
Niccolo Fontana Tartaglia - matemático italiano
Henrique Fontana - político brasileiro

Música
Fontana Records - gravadora de propriedade da PolyGram

Desambiguação